Pacto de Estabilidade e Crescimento - acordo entre os países da União Europeia
Petrópolis Esporte Clube - clube de futebol de salão da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro
Proposta de Emenda Constitucional

Localidades

Peč

Desambiguações de siglas